Дача Сиверса — бывшая дворянская усадьба на Петергофской дороге. Современный адрес: Санкт-Петербург, проспект Стачек, 158.

Построена во второй половине 1750-х годов по заказу графа Карла Сиверса как двухэтажный особняк в стиле барокко. В 1779—1781 гг. имением владел князь Г. А. Потёмкин, у которого его выкупила императрица Екатерина II.

Ансамбль в стиле классицизма был создан в 1780-е гг. предположительно И. Е. Старовым для нового владельца — вице-канцлера И. А. Остермана. В начале XIX века имением владел князь П. П. Щербатов.

В комплексе зданий (перестроенных по проекту Доменико Квадри и Петра Сергеевича Плавова) с 1828 года располагалась городская психиатрическая больница в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» (с домовым храмом), а с 1922 года — больница имени Фореля.

Во время Великой Отечественной войны здания сильно пострадали от обстрелов и были частично разрушены. После войны были переданы Кировскому заводу и в них устроен Кировский городок. В 1950-х годах ансамбль был капитально перестроен в духе сталинского неоклассицизма.

В начале XXI века исторические здания занимают ДК «Кировец», общежитие завода и другие учреждения.

Примечания 

Петергофская дорога
Усадьбы Санкт-Петербурга
Проспект Стачек
Здания и сооружения Кировского района (Санкт-Петербург)
Здания и сооружения пригородов Санкт-Петербурга, утраченные в годы Великой Отечественной войны